Saporiti es un apellido de origen italiano. Entre sus portadores se encuentran:

Doménica Saporiti (n. 1988), modelo y presentadora ecuatoriana; Miss Ecuador 2008.
Roberto Marcos Saporiti (n. 1939), futbolista argentino.
Teresa Saporiti (1763-1869), cantante de ópera italiana.

Empresas 
Grupo Saporiti Empresa argentina de la industria alimenticia.
Agencia Saporiti Agencia de noticias argentina que estuvo activa desde 1900 hasta 1984.